Aigle (altgriechisch  „Glanz“, „Strahlen“) steht für:

Griechische Mythologie:
 Aigle (Tochter des Helios), eine der drei Töchter des Sonnengottes Helios und der Klymene, siehe auch Heliaden
 Aigle (Nymphe), eine Najade, mit Helios Mutter der Chariten
 Aigle (Hesperide), welche die goldenen Äpfel bewachte, aber von Herakles überlistet wurde, so dass er die Äpfel stehlen konnte
 ein anderer Name der Koronis (Mutter des Asklepios)
 die jüngste Tochter des Asklepios und der Heliade Lampetie (Scholien zu Aristophanes „Plutus“ 701)
 Aigle (Tochter des Panopeus), eine der Frauen des Theseus

Familienname:
 Caroline Aigle (1974–2007), französische Kampfpilotin
 Alma de l’Aigle, Hamburger Pädagogin und Autorin

Geografie:
 Aigle VD, eine Gemeinde sowie eine gleichnamige Ortschaft im Kanton Waadt in der Schweiz
 Bezirk Aigle, ein Bezirk im Kanton Waadt
 Saint-Pierre-Aigle, eine französische Gemeinde im Département Aisne

Schiffe:
 Aigle (Schiff, 1800), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse der französischen Marine (1801–1805)
 Aigle (Schiff, 1931), Größzerstörer der gleichnamigen Klasse der französischen Marine  (1932–1942)
 L'Aigle (M647), Minenjagdboot der Tripartite-Klasse der französischen Marine, seit 1987
 Aigle-Klasse, Klasse von sechs Großzerstörern der französischen Marine  (1931–1942)

Sonstiges:
 Aigle (Rakete), eine französische Experimentalrakete
 Aigle (Marke), eine französische Modemarke
 Teil des Markennamens Ghia-Aigle des Schweizer Karossseriebauunternehmens Carrosserie Ghia

L’Aigle steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Baume-les-Dames im Département Doubs, Frankreich
 eine Gemeinde im französischen Departement Orne, siehe L’Aigle (Orne)
 einen Meteoriten, siehe L’Aigle (Meteorit)

Siehe auch:
 L’Aigle Creek
 Aegle
 Egle